L'expression Hong Kong Film Awards 1994 peut faire référence à :

 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 1994
 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 1995 mais honorait des films sortis en 1994 à Hong Kong